Veres Mónika (1965) síelő, sílövő
 Veres Mónika (1985) énekesnő